Mondtaube steht für:
 die belatschte Sächsische Mondtaube (D/0473)
 die glattfüßige Thüringer Mondtaube (D/0463)
 die Süddeutsche Mondtaube, siehe: Goldelbe (†)
 die „Schwarze Mondtaube“, siehe: Startaube (D/0405)